Sezon (2016) był 92. edycją Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej w Szwecji. Sezon rozpoczął się 2 kwietnia, a zakończył się 6 listopada 2016. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. Rywalizacja odbywała się systemem kołowym. Tytułu nie obroniła drużyna IFK Norrköping. Nowym mistrzem Szwecji została drużyna Malmö FF.

Drużyny 
W sezonie 2016 wystąpiło 13 drużyn, które zapewniły sobie utrzymanie w rozgrywkach poprzedniego sezonu, dwa najwyżej sklasyfikowane zespoły sezonu 2015 Superettan oraz zwycięzca baraży o Allsvenskan.

Tabela

Wyniki spotkań

Baraże o Allsvenskan 
W dwumeczu o utrzymanie w lidze zmierzyły się: 14. drużyna Allsvenskan - Helsingborgs IF oraz 3. drużyna Superettan - Halmstads BK. W dwumeczu lepsza okazała się druga z tych drużyn i to ona zagra w kolejnym sezonie najwyższej klasy rozgrywkowej.

Pierwszy mecz

Rewanż

Najlepsi strzelcy

Zobacz też 
 Allsvenskan

Przypisy 

2016 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
2016 w Szwecji